Der Kanton Le Réolais et Les Bastides ist eine französische Verwaltungseinheit in den Arrondissements Langon und Libourne im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Pineuilh.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 89 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Castillon-de-Castets und Castets-en-Dorthe (Kanton Le Sud-Gironde) → Castets et Castillon (Kanton Le Sud-Gironde)

Le Réolais et Les Bastides